Mikawa steht für:
 die Provinz Mikawa, eine vormoderne Provinz Japans
 die Mikawa-Bucht, eine Bucht an der Pazifikküste der japanischen Hauptinsel Honshū
 Mikawa (Yamagata), eine Stadt in der japanischen Präfektur Yamagata
 (3165) Mikawa

Mikawa ist der Familienname folgender Personen:
 Mikawa Gun’ichi (1888–1981), Admiral der Kaiserlich Japanischen Marine
 Ken’ichi Mikawa (* 1946), japanischer Enka-Sänger